Наумов може да се отнася за:
 Алексо Настев Наумов, български реолюционер-деец на ВМОРО.
 Анастас Наумов Николов, български просветен деец.
 Вангел Наумов Тодоровски, югославски комунист.
 Георги Василев Наумов, югославски партизанин и деец на НОВМ.
 Георги Владов Наумов – Чарли, български актьор.
 Георги Наумов, политик от Република Македония.
 Гюрчин Наумов Димов, български реолюционер-деец на ВМОРО.
 Димитър Наумов, няколко души с това име.
 Емил Георгиев Наумов, български музикант.
 Иван (Ванчо) Наумов, български реолюционер-деец на ВМОРО.
 Иван Наумов (Орово), български реолюционер-деец на ВМОРО.
 Иван Наумов Алябака, български реолюционер-деец на ВМОРО.
 Илия Наумов Цървенков, български реолюционер-деец на ВМОРО.
 Йордан Наумов Наумов, български офицер.
 Кръстьо Наумов Магеров, български учител и революционер, деец на ВМОРО.
 Народоосвободителен батальон „Стив Наумов“, комунистическа партизанска единица във Вардарска Македония и Егейска Македония.
 Никола Наумов, български революционер, дипломат и журналист, деец на ВМОК и ВМОРО.
 Петко Йорданов Наумов, български музикант.
 Петър Наумов, Панарет Брегалнишки, български православен духовник.
 Павел Наумов, български реолюционер-деец на ВМОРО.
 Славе Наумов Нечев (Чавчето), български реолюционер-деец на ВМРО.
 Ставре Наумов, български журналист.
 Стефан Василев Наумов – Стив, комунистически партизанин и народен герой на Югославия.
 Тане Наумов, гръцки комунистически деец и партизанин.
 Темелко Наумов, Темелко Степанцалията, български реолюционер-деец на ВМОРО.
 Филип Наумов (Ангелов), български предприемач и реолюционер-деец на ВМОРО.
 Христо Наумов Шопов, български актьор.
 Щерю Наумов, Стерьо Наум Стамбулис, гръцки революционер, капитан на чета на гръцката въоръжена пропаганда в Македония.